HMS Scylla può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

  – incrociatore della Classe Dido
  – fregata della Classe Leander